Sonas peut faire référence à :
 Sonas, société d'assurance de la République démocratique du Congo
 SONAS, méthode de stockage informatique 
 , analyste du jeu d'échecs